Dixie's Land, I Wish I Was in Dixie, är en amerikansk visa skriven av Daniel Decatur Emmett under amerikanska inbördeskriget. Sången blev något av en nationalsång för sydstaterna.

Den har spelats in av många namnkunniga artister (bland andra Elvis Presley), och parodierats av bland andra Tom Lehrer.

Sångtext
I wish I was in the land of cotton,
Old times there are not forgotten;
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!
In Dixie's Land where I was born in,
Early on one frosty morning,
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!

Then I wish I was in Dixie! Hooray! Hooray!
In Dixie's Land I'll take my stand, to live and die in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!

Old Missus married "Will the Weaver";
William was a gay deceiver!
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!
But when he put his arm around her,
Smiled as fierce as a forty-pounder!
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!

Then I wish I was in Dixie! Hooray! Hooray!
In Dixie's Land I'll take my stand, to live and die in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!

His face was sharp as a butcher's cleaver;
But that did not seem to grieve her!
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!
Old Missus acted the foolish part
And died for a man that broke her heart!
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!

Then I wish I was in Dixie! Hooray! Hooray!
In Dixie's Land I'll take my stand, to live and die in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!

Now here's a health to the next old missus
And all the gals that want to kiss us!
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!
But if you want to drive away sorrow,
Come and hear this song tomorrow!
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!

Then I wish I was in Dixie! Hooray! Hooray!
In Dixie's Land I'll take my stand, to live and die in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!

There's buckwheat cakes and Injin batter,
Makes you fat or a little fatter!
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!
Then hoe it down and scratch your gravel,
To Dixie's Land I'm bound to travel!
Look away! Look away! Look away, Dixie's Land!

Then I wish I was in Dixie! Hooray! Hooray!
In Dixie's Land I'll take my stand, to live and die in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!
Away! Away! Away down South in Dixie!

Sånger 1859